El Serrat de l'Ullastre, o de la Mata de l'Ullastre, és un serrat del terme comunal de Terrats, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord.

Està situat a l'extrem sud-oest del terme de Terrats, a tocar de les comunes veïnes de Castellnou dels Aspres i de Montoriol. És a prop i al sud-oest del Molí de Cantarana i del Cortal Xatard.

El seu límit nord és la Cantarana, l'est, el Còrrec del Mas Cornet, el sud, la Mata de l'Ullastre, i l'oest, el Còrrec de la Pedra Foradada, que fa de termenal entre Terrats i Montoriol.

Referències 

Ullastre
Ullastre